Der Skilanglauf-Weltcup 1982/83 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie. Der Weltcup bei den Herren begann am 18. Dezember 1982 in Davos und endete am 27. März 1983 in Labrador City. Der Weltcup bei den Damen begann am 12. Dezember 1982 in Val di Sole und endete am 27. März 1983 in Labrador City.

Männer

Podestplätze Männer

Weltcupstände Männer

Frauen

Podestplätze Frauen

Weltcupstände Frauen

Weblinks 
Weltcup Herren

Weltcup Damen

1982/83
Wintersport-Weltcup 1982/83